Cunard bezeichnet:

 eine englische Reederei, siehe Cunard Line
 ein Gebäude am Pier Head in Liverpool, siehe Cunard Building
 einen ehemaligen Londoner Hersteller von Automobilkarosserien, s. Cunard Motor & Carriage Company

Cunard ist auch der Familienname folgender Personen:
 Nancy Cunard (1896–1965), britische Journalistin, Verlegerin, Publizistin und feministische Exzentrikerin
 Samuel Cunard (1787–1865), kanadischer Geschäftsmann und Inhaber der Cunard Line
 Grace Cunard, gebürtige Harriet Mildred Jeffries, (1893–1967), US-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin
 Mina Cunard

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cunard (Kalifornien)
 Cunard (Michigan)
 Cunard (West Virginia)